Gawłów ist der Name von drei Orten in Polen:

 Gawłów (Bochnia), in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gawłów (Rząśnia), in der Woiwodschaft Łódź
 Gawłów (Sochaczew), in der Woiwodschaft Masowien